Nowy Amsterdam:
 dawna nazwa miasta Nowy Jork
 dawna nazwa francuskiej wyspy Amsterdam

Zobacz też:
 New Amsterdam – miasto w Gujanie
 New Amsterdam – miejscowość w USA, w stanie Indiana
 Nieuw Amsterdam – miasto w Surinamie